

Carriera
Ha guidato  ai Campionati americani del 2017.

Collegamenti esterni